est une expression anglo-saxonne signifiant « sans amour ». Elle peut faire référence à :

 , titre original de Sans amour, film américain de Harold S. Bucquet sorti en 1945 ;
 , album de Black 'n Blue sorti le .

Voir aussi